Die Girabola 2010 war die 32. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 19. Februar und endete am 31. Oktober 2010. Der GD Interclube aus der Hauptstadt Luanda feierte seine zweite Meisterschaft, nach seinem ersten Titel 2007.

Erstmals seit 1992 nahmen wieder 16 Mannschaften teil, nachdem der Girabola lange aus 14 Mannschaften, in den Jahren 1993 und 1994 nur aus 12 Klubs bestanden hatte.

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle 2010 auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Statistiken zum Girabola 2010 auf soccerway.com

Siehe auch 
 Fußball in Angola
 Girabola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2010